Les coefficients UEFA permettent d’établir les classements des performances des différentes associations de football féminin membres de l'Union des associations européennes de football (UEFA), l’organe administratif des compétitions continentales en Europe.

Ces coefficients sont utilisés dans le cadre des tirages au sort de la Ligue des champions, et souvent comme ultime critère de départage lors d'une phase de groupes.

L'UEFA publie trois classements différents :
 celui des équipes nationales, pour équilibrer les tirages au sort des Championnats d'Europe de football ou des phases éliminatoires.
 celui des championnats nationaux, pour définir le nombre de places de chaque championnat pour la Ligue des champions, et leur qualité, en fonction d'une « liste d’accès » préétablie.
 celui des clubs, pour équilibrer les tirages au sort des compétitions inter-clubs.

Coefficient des équipes nationales 
Le coefficient des équipes nationales est issu des résultats internationaux obtenus par chaque équipe de l'UEFA. Il est calculé tous les deux ans au mois de novembre lorsque les qualifications des compétitions majeures (Mondial ou Euro) sont terminées.

Le but du calcul des coefficients des équipes nationales est d'établir un classement officiel de l'UEFA, utilisé lors des tirages au sort des compétitions européennes des nations. Jusqu'en 2006, ce classement était également utilisé pour le tirage au sort des groupes de qualification du Mondial en Europe, tandis que le tirage au sort de la phase finale de la Coupe du monde a toujours été basé sur le classement officiel de la FIFA. Cependant, la FIFA a demandé à l'UEFA de systématiquement utiliser son classement pour les tirages aux sort des compétitions de la FIFA, y compris les qualifications pour la Coupe du monde.

Au cours de l'histoire du football international, les méthodes de calculs de différents coefficient et classements ont beaucoup évolué, mais l'UEFA et la FIFA ont toujours eu recours à des moyens de pondération lors des tirages au sort des compétitions internationales, afin de préserver les meilleures équipes le plus longtemps possible.

Ancien mode de calcul 
Introduit en 2003 et utilisé lors de l'Euro 2005, du Mondial 2007 et jusqu'à la fin de l'Euro 2009, le coefficient des équipes nationales était calculé en divisant le nombre de points marqués (trois points pour une victoire, un pour un nul) par le nombre de matchs joués lors des qualifications de la dernière coupe du monde ou des qualifications du dernier championnat d'Europe. Les résultats des phases finales, des matches de barrages et des matchs amicaux étaient quant à eux ignorés. Dans les cas où une nation ne prenait pas part à l'une des deux campagnes de qualification, seulement celle à laquelle elle avait participé était prise en compte.

Si deux ou plusieurs nations se retrouvaient avec le même coefficient, les critères de classement suivant étaient appliqués :
 coefficient plus élevé dans la dernière campagne de qualification ;
 plus grande différence de buts par match en moyenne, en divisant la somme de toutes les différences de buts par le nombre de matchs joués ;
 plus grand nombre de buts marqués en moyenne par match ;
 le nombre moyen de buts marqués par match ;
 un tirage au sort.

Nouveau mode de calcul 

Le , l'UEFA a annoncé de profonds changements du système de calcul du coefficient et du classement. Le classement continue à être calculé tous les deux ans au mois de novembre, mais dans le cadre du nouveau système, les équipes gagnent des points lors de chaque match joué lors des deux cycles précédents, un cycle représentant la phase de qualifications et la phase finale d'une compétition internationale (Mondial ou Euro) plus le demi-cycle en cours ne représentant que la phase de qualification d'une compétition internationale. Les points pour tous les matches joués lors de ces deux cycles et demi sont attribués selon les règles ci-dessous :
  sont attribués pour chaque match joué, seulement 2500 pour les matchs joués durant une éventuelle phase préliminaire.
  supplémentaire sont attribués en cas de victoire et 10000 en cas de match nul, seulement 7500 et 2500 pour les matchs joués durant une éventuelle phase préliminaire.
 Dans le cas où le vainqueur d'un match se décide lors de la séance de tirs au but, le vainqueur remporte  en supplément des points du match nul, seulement  pour les matchs joués durant une éventuelle phase préliminaire.
 Un système de bonus valorise également les matchs joués lors des barrages et des phases finales des compétitions :
  supplémentaires sont attribués pour chaque match joué lors des barrages.
  supplémentaires sont attribués pour chaque match joué lors de la phase de groupe d'une compétition internationale.
  supplémentaires sont attribués pour la participation aux quarts de finale d'une compétition internationale.
  supplémentaires sont attribués pour la participation aux demi-finales d'une compétition internationale.
  supplémentaires sont attribués pour la participation à la finale d'une compétition internationale.
  supplémentaires sont également attribués pour la participation à la petite finale de la Coupe du monde.
 Enfin  sont attribués par but marqué alors que 500 sont perdus par but encaissé, seulement 126 et 125 pour les matchs joués durant une éventuelle phase préliminaire.

Les coefficients sont ensuite calculés pour chaque cycle et demi-cycle, en divisant la somme des points par le nombre de matchs jouées lors du cycle. La somme de ses trois cycles est alors pondérée, les poids des deux cycles les plus récents valant le double de celui du cycle le plus ancien. Enfin, au cas où une équipe ne participe pas à une phase de qualification (Pays hôtes, nouvelle fédération), des dispositions spéciales sont prises de façon à ne pas la pénaliser ou la surcoter.

Classement des équipes nationales 2023 

Les coefficients de février 2023, utilisés pour le tirage au sort des divisions de la Ligue des nations féminine de l'UEFA 2023-2024 sont calculés pour chaque nation en additionnant :
 40 % du coefficient de la phase de qualification de la coupe du monde 2023
 40 % du coefficient de la phase de qualification et de la phase finale de l'Euro 2022. 
 20 % du coefficient de la phase de qualification et de la phase finale de la coupe du monde 2019

N.B : Les valeurs indiquées ci-dessous sont arrondis à l'unité